Bebe peut désigner :

Pseudonyme 

 María Nieves Rebolledo Vila (1978-), une chanteuse et actrice espagnole

Prénom 
 
 Bebe Neuwirth, une actrice américaine

Patronyme 

 Pauline Bebe, femme rabbin française

Toponyme 

 Bebe Jato, une localité du Cameroun

Divers 
 le bebe (ou naami), une langue du Cameroun
Patronyme français